476 км — топоним в Костромской области России и в Казахстане. 

 476 км (железнодорожная казарма) — нп., входит в Ореховское сельское поселение (Костромская область).
 476 км (железнодорожная будка) — нп., входит в Дмитриевское сельское поселение (Костромская область).
 476 км — остановочный пункт, Северная железная дорога, Галичский район, деревня Успенье. Код 304644.
 476 км  —  остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахстанская железная дорога.  Код   683780.